Исла́м Исмаи́лович Ахме́дов (; 8 ноября, 1961 года; Узбекская ССР, СССР) — советский и узбекистанский футболист, игравший на позиции защитника. Ныне является футбольным тренером, а также специалистом и функционером. Работает в АФК.

Начинал карьеру в ташкентском «Пахтакоре» в 1982 году. Выступал за флагман узбекистанского футбола до 1986 года, сыграл 144 матча и забил пять голов. В последующие два годы выступал за СКА из Ростова-на-Дону (36 игр и 1 гол). В С 1988 года по 1990 год играл за ташкентский «Трактор».

В 1990 году также выступал за алма-атинский «Кайрат». В период между 1991 по 1992 годы играл за «Пахтакор-79» и «Трактор». В 1993 году играл за российский клуб «Металлург» из Красноярска (14 матчей). В 1994 году завершил карьеру в составе клуба «Кызылкум».

В том же 1994 году начал тренерскую деятельность, сначала в тренерском штабе «Кызылкума». В 1995 году входил в тренерский штаб ташкентского «Трактора». В 1996 году возглавлял бухарский «Нурафшон», а в 1997—1998 годах «Хорезм», в 1999 году тренировал «Зарафшан».

В 2000 году одновременно был назначен главным тренером юношеской и молодёжной сборной Индии. Возглавлял эти сборные до 2002 года. Между тем, в течение 2001 года параллельно являлся главным тренером национальной сборной Индии. В 2003 году возглавлял клуб из ОАЭ — «Аль-Дейд».

В 2004 году возглавил юношескую сборную Узбекистана. В 2005—2006 годах во второй раз параллельно возглавлял юношескую и молодёжную сборные Индии. В 2007—2008 годах возглавлял узбекистанский клуб «Уз-Донг-Жу», а в 2009 году клуб «Машаль». В 2010 году являлся главным тренером казахстанского клуба «Лашын», а в 2011 году киргизского клуба «Абдыш-Ата». В 2011—2012 году тренировал женскую сборную Узбекистана. В 2012 году во второй раз возглавлял «Лашын» и «Абдыш-Ату».

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Футбольные тренеры Узбекистана
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Трактор» Ташкент
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК МХСК
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Кызылкум»
Тренеры ФК «Кызылкум»
Тренеры ФК «Трактор» Ташкент
Тренеры ФК «Бухара»
Тренеры ФК «Хорезм»
Тренеры ФК «Зарафшан»
Тренеры ФК «Машал»
Тренеры ФК «Лашын»
Тренеры ФК «Абдыш-Ата»
Тренеры сборной Индии по футболу